Velika nagrada Nizozemske 1985 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1985. Odvijala se je 25. avgusta 1985.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 7
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 1:11,074
| 
|align="center"| —
|-
! 2
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 1:11,647
| 
| +0,573
|-
! 3
| 2
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 1:11,801
| 1:29,507
| +0,727
|-
! 4
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 1:11,837
| 
| +0,763
|-
! 5
| 19
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
| 1:12,310
| 
| +1,236
|-
! 6
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 1:12,486
| 
| +1,412
|-
! 7
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 1:12,614
| 1:32,740
| +1,540
|-
! 8
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 1:12,746
| 
| +1,672
|-
! 9
| 8 
|  Marc Surer
| Brabham-BMW
| 1:12,856
| 
| +1,782
|-
! 10
| 1
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 1:13,059
| 
| +1,985
|-
! 11
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 1:13,078
| 1:30,123
| +2,004
|-
! 12
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 1:13,289
| 
| +2,215
|-
! 13
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Renault
| 1:13,435
| 1:28,393
| +2,361
|-
! 14
| 17
|  Gerhard Berger 
| Arrows-BMW
| 1:13,680
| 1:34,857
| +2,606
|-
! 15
| 20
|  Piercarlo Ghinzani
| Toleman-Hart
| 1:13,705
| 
| +2,631
|-
! 16
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 1:13,725
| 
| +2,651
|-
! 17
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 1:13,768
| 1:32,544
| +2,694
|-
! 18
| 25
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 1:13,797
| 1:34,638
| +2,723
|-
! 19
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 1:14,240
| 
| +3,166
|-
! 20
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 1:14,912
| 1:32,572
| +3,838
|-
! 21
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Renault
| 1:14,920
| 1:32,003
| +3,846
|-
! 22
| 4
|  Stefan Bellof
| Tyrrell-Renault
| 1:15,236
| 
| +4,162
|-
! 23
| 30
|  Jonathan Palmer
| Zakspeed
| 1:16,257
| 1:34,316
| +5,183
|-
! 24
| 29
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Motori Moderni
| 1:17,919
| 1:38,227
| +6,845
|-
! 25
| 10
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 1:18,525
| 1:36,270
| +7,451
|-
! 26
| 24
|  Huub Rothengatter
| Osella-Alfa Romeo
| 1:19,410
| 1:38,149
| +8,336
|-
! DNQ
| 9
|  Kenny Acheson
| RAM-Hart
| 1:20,429
| 
| +9,335
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 70
| 1:32:29,263
| 10
| 9
|-
! 2
| 2
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 70
| + 0,232 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 70
| + 48,491 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 70
| + 48,837 s
| 16
| 3
|-
! 5
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 69
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 69
| +1 krog
| 7
| 1
|-
! 7
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Renault
| 69
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 8
| 7
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 69
| +1 krog
| 1
|  
|-
! 9
| 17
|  Gerhard Berger
| Arrows-BMW
| 68
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 10
| 8
|  Marc Surer
| Brabham-BMW
| 65
| Izp. sistem
| 9
|  
|-
! NC
| 24
|  Huub Rothengatter
| Osella-Alfa Romeo
| 56
| Odstop
| 26
|  
|-
! Ods
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 54
| Vzmetenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 9
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 52
| Motor
| 25
|  
|-
! Ods
| 4
|  Stefan Bellof
| Tyrrell-Renault
| 39
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 27
| Menjalnik
| 12
|  
|-
! Ods
| 25
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 25
| turbo
| 18
|  
|-
! Ods
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 22
| Prenos
| 6
|  
|-
! Ods
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 20
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
| 18
| Obesa
| 5
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Renault
| 17
| El. sistem
| 13
|  
|-
! Ods
| 30
|  Jonathan Palmer
| Zakspeed
| 13
| Pritisk olja
| 23
|  
|-
! Ods
| 20
|  Piercarlo Ghinzani
| Toleman-Hart
| 12
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 9
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 29
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Motori Moderni
| 1
| Trčenje
| 24
|  
|-
! Ods
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 1
| Turbo
| 20
|  
|-
! Ods
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 1
| Turbo
| 19
|  
|}

Viri 

 Rezultati na uradni strani Formule 1

Formula 1 sezona 1985
1985